La 20 km individuale maschile dei Campionati mondiali di biathlon 2012 si è svolta il 6 marzo 2012 alle 15:15 (UTC+1). Hanno partecipato 139 atleti.

Risultati 

Individuale maschile